jutge, funcionari de carrera, mentre que en els anglosaxons, a vegades són elegits
 Jutge de pau 
 Jutge d'Israel, líder bíblic escollit per dirigir el poble d'Israel entre la conquesta de la Terra Promesa per Josuè i la coronació del primer rei d'Israel, Saül 
 Llibre dels Jutges, setè llibre de la Tanakh i de l'Antic Testament cristià
 jutges, sobirans del Jutjat de Torres a l'illa de Sardenya
 jutges, sobirans del Jutjat de Gallura a Sardenya 
 jutges, sobirans que governaven el Jutjat d'Arborea, a l'oest de Sardenya 
 Els Tres Jutges, muntanya al municipi de Mura, a la comarca del Bages
 Els Setze Jutges, grup de cantants en llengua catalana fundat el 1961 per Miquel Porter i Moix, Remei Margarit i Josep Maria Espinàs